Fußball-Bundesliga 1966/1967 vanns av Eintracht Braunschweig före 1860 München och Borussia Dortmund.

Slutställning

Anmärkningslista

Källor

1966 i Västtyskland
1967 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1966/1967
1966/1967